Saint Ives kan syfta på följande platser:

Australien 

 Saint Ives (gruva), Western Australia, Coolgardie,

Storbritannien 

 St. Ives, Cambridgeshire, England, Cambridgeshire, 
 St. Ives, Cornwall

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar